Victoria Park ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Australien:
 Victoria Park (Adelaide), Adelaide
 Victoria Park (Western Australia), Western Australia
 Victoria Park (New South Wales), New South Wales
 Victoria Park (Haltestelle), Bahnstation in Melbourne
 Victoria Park (Melbourne), Stadion
 Victoria Park Nature Reserve, New South Wales

in England:
 Victoria Park (Bath), Bath
 Victoria Park (Leicester), Leicester
 Victoria Park (London), London
 Victoria Park (Manchester), Manchester
 Victoria Park (Newbury), Newbury, Berkshire
 Victoria Park (Plymouth), Plymouth
 Victoria Park (Warrington), Borough of Warrington
 Victoria Park (Hartlepool), Fußballstadion
 Victoria Park (Nelson), Fußballstadion

in Hongkong:
 Victoria Park (Hongkong)

in Kanada:
 Victoria Park (Kanada), London, Ontario
 Victoria Park (Toronto), Teil von Scarborough, Ontario
 Victoria Park (Regina), Saskatchewan
 Victoria Park (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

in Neuseeland:
 Victoria Park (Auckland), Auckland
 Victoria Park (Christchurch), Christchurch

in Schottland:
 Victoria Park (Aberdeen), Aberdeen
 Victoria Park (Glasgow), Glasgow
 Victoria Park (Inverness), Inverness
 Victoria Park (Buckie), Fußballstadion
 Victoria Park (Dingwall), Fußballstadion

in Singapur:
 Victoria Park (Singapur)

auf St. Vincent und den Grenadinen
 Victoria Park (Kingstown), Kingstown

in Südafrika
 Victoria Park (East London), East London, Ostkap

Victoria Park steht für:
 Victoria Park (Pferd), englisches Vollblut-Rennpferd

siehe auch:
 Victoriapark (Kronberg im Taunus)
 Viktoriapark
 Viktoriapark (Band)